El Cucharal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Cucharal, San Felipe Tejalápam, ort, Oaxaca, 
 El Cucharal, Santa Cruz Zenzontepec, ort, Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar